Мурат Султан (Мурат, ; ?—1708) —султан, один из предводителей Башкирского восстания в 1704—1711 гг.

Биография 
Мурат-хан, так называли его башкиры, происходил из потомственной башкирской правящей династии Кучумовичей и являлся сыном Кучук-хана, который в восстании 1681-1683 годов принял титул Башкирского хана.

Летом 1706 года Мурат был во главе делегации от башкир-повстанцев, которому было поручено установить связи с народами Северного Кавказа для совместной борьбы против Российского правительства.

В конце июля 1707 года Мурат Султан возглавил посольство башкир в Крымское ханство и Османскую империю, целью переговоров являлось вопросы о вооружённой поддержке восстания последними. Крымский хан не мог самостоятельно принять решение и отправил их к османскому султану в Стамбул. Турецкий султан дал послам аудиенцию, но отказался поддержать восставших башкир.

Переговоры с народами Северного Кавказа закончились успешно. Под титулом башкирского султана Мурат развил здесь активную деятельность. В конце 1707 года в начале 1708 года поднял восстание на Северном Кавказе. В повстанческом движении принимали участие объединённые отряды аксайцев, дагестанцев, башкир, кумыков, ногайцев, чеченцев, беглых казаков-раскольников и других.

В феврале 1708 года Мурат Султан возглавил осаду и штурм Терского городка Астраханского уезда. В битве с царскими войсками под командованием астраханского воеводы П. М. Апраксина Мурат был ранен и захвачен в плен. Подвергался пыткам, и вскоре был казнён подвешиванием за ребро в Казани.

Мурат Султан упоминается в докладе посла калмыцкого тайши Аюка-хана Пехлеван Кулыбая:
«Племя эштеков (башкир), все из которых мусульмане, до недавнего времени находилось под гнётом Москвы. В последнее время они находят себя весьма сильными, и один султан (Мурат Султан) из племени эштеков с некоторым количеством людей совершил поход на одну московскую крепость, известную как «Терек» (Терский город), находящуюся на берегу реки Этиль (Волга). Воспользовавшись случаем, он захватил внешнюю часть указанной крепости. Однако судьба не споспешествовала ему. Он, будучи преисполнен надежды каким-либо образом захватить внутреннюю часть крепости, был пленен, и указанного султана казнил московский царь..»

Литература 
 Акманов И. Г. Башкирия в составе Российского государства в XVII — первой пол. XVIII в. Свердловск, 1991.
 
 Бииш А. Натиск колонизации. Восстание 1704—1711 гг.//История башкирского народа и его борьба за свободу.
 Алтон С. Доннелли. Завоевание Башкирии Россией. Перевод с английского Л. Р. Бикбаевой. Уфа, 1995.

Примечания

Ссылки 
 Статья в Башкирской энциклопедии.

Предводители башкирских восстаний